Equus puede referirse a:

 En zoología, Equus es un género de la familia de los équidos que incluye los caballos, asnos y cebras.
 A la obra de teatro escrita por Peter Shaffer: Equus.
 A la película que sobre dicha obra realizó Sidney Lumet en 1977: Equus.
 Equus, obra de Eric Whitacre.
 La marca EQUUS de fabricante de tractores forestales Sittrans.

tr:Atgiller#Equus cinsinin türleri